Idea, to album grupy muzycznej Bee Gees, wydawnictwo ukazało się w 1968 roku.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Bee Gees
Albumy muzyczne wydane w roku 1968
Albumy Polydor Records